Desa Ngargomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngargomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 110,37), Jawa Tengah, 
 Desa Ngargomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 111,49), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar